Zeissl ist der Name von:
 Hermann von Zeissl (1817–1884), österreichischer Mediziner
 Maximilian von Zeissl (1853–1925), österreichischer Mediziner